Ґе (зброя) — кинджалоподібна сокира, китайська середньовічна зброя.

Ге (, ) — французьке прізвище.
 Ге Осип Миколайович (1828—1892) — інженер-конструктор аеростатів. Брат Григорія Ге, Миколи Ге та Івана Ге.
 Ге Григорій Григорович (1867—1942) — російський драматичний актор і драматург, племінник Миколи Ге.
 Ге Григорій Миколайович (1830—1911) — український культурний і громадський діяч, історик-краєзнавець, прозаїк, публіцист і драматург, брат Миколи Ге.
 Ге Микола Миколайович (1831—1894) — видатний український художник.
 Ге Іван Миколайович (1841—1893) — письменник, актор та режисер.
 Ге Микола Миколайович (молодший) (1857—1938) — громадсько-культурний діяч, публіцист, художник-аматор, син Миколи Ге.
 Ге Петро Миколайович]] (1859—1939) — архітектор, мистецтвознавець, художній критик, син Миколи Ге.
 Ге-Надвроцька Марія Григорівна (1854—1932) — співачка, працювала в театрах Києва під псевдонімом Гай, дочка Григорія Миколайовича Ге.
 Ге Віра Григорівна (1860—1942) — художниця, вчилась живопису в Парижі, потім у Полєнова, позувала І. Ю. Рєпіну, дочка Григорія Миколайовича Ге.
 Ге Зоя Григорівна (1861—1942) — революціонерка, дочка Григорія Миколайовича Ге, двоюрідна сестра і дружина Миколи Ге (молодшого).
 Ге Григорій Григорович (1867—1942) — актор і драматург, сценічну діяльність починав у різних трупах, зокрема у Харкові.
 Ге Григорій Григорович (1900—1993) — американський актор українського походження, відомий як Грегорі Гай (Gregory Gaye, Gregory De Gay), син актора і драматурга Григорія Григоровича Ге (1867—1942), дядько актора Джорджа Гейнза.
 Ге Ія Григорівна (Леді Абді; ), (1897 або 1903—1992), Франція) — американська і французька актриса, модель, дочка актора і драматурга Григорія Григоровича Ге, онука історика і письменника Григорія Миколайовича Ге, внучата племінниця художника Миколи Ге, муза Олексія Толстого. Народилась в місті Слов'янськ, Ізюмського повіту Харківської губернії.
 Ге Жорж (Георг Герман Карл Грьонфельдт) (1893—1962) — фінський артист і головний балетмейстер Фінського національного балету (1921—1935 та 1955—1962). В 1935—1955 працював у балетах Франції та Швеції.

 Ге () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна, округ Еперне
 Ге () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна, округ Реймс

Див. також 
Ge (значення)